Плей-офф Кубка Европы по баскетболу 2014/2015 пройдёт с 3 марта по 29 апреля 2015 года. Он будет включать в себя стадии 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финал. В каждой стадии победителем становится команда, забросишая по сумме двух матчей наибольшее количество очков. В случае, если по окончании основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, назначается дополнительное время.

Участники

Сетка

1/8 финала 
Первые матчи пройдут 3-4 марта, ответные — 10-11 марта 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Победители групп Last-32 проводят ответные матчи дома. Победители пар 1/8 финала выходят в четвертьфинал.

Первые матчи

Ответные матчи 

«Локомотив-Кубань» победил с общим счётом 150:131.

УНИКС победил с общим счётом 145:136.

«Химки» победили с общим счётом 175:154.

«Каршияка» победил с общим счётом 178:162.

«Париж-Леваллуа» победил с общим счётом 161:149.

«Банвит» победил с общим счётом 127:121.

«Валенсия» победила с общим счётом 174:108.

«Гран-Канария» победила с общим счётом 159:148.

Четвертьфиналы 
Первые матчи пройдут 17-18 марта, ответные — 24-25 марта 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команды с наилучшим результатом в Last-32 проводят ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победители пар четвертьфинала выходят в полуфинал.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 31 марта-1 апреля, ответные — 7-8 апреля 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команды с наилучшим результатом в Last-32 проводят ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победители пар полуфинала выходят в финал.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Первый матч пройдёт 24 апреля, ответный — 29 апреля 2015 года. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команда с наилучшим результатом в Last-32 проводит ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победитель получает право принять участие в розыгрыше Евролиги сезона 2015/2016.

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Европы по баскетболу 2014/2015